Гледич — фамилия. Носители:

 Гледич, Иоганн Готтлиб (1714—1786) — немецкий ботаник и врач.
 Гледич, Эллен (1879—1968) — норвежский радиохимик.